Una canalización puede referirse a: 

 Una canalización (genética).
 A la canalización de sustratos en enzimología.
 Una canalización eléctrica.
 El acto de construir canales hidráulicos.
 Acción y efecto de conectar algún líquido al torrente sanguíneo.
 Una canalización espiritual.